

Десото — місто, штат Техас
 Десото — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Ді-Сото ()